AAJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Cajana Airstrip (Suriname)
 AAJ – codice vettore ICAO di Air Alma